Spraktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Spraktjärnen (Lysviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (11,3 ha)
Spraktjärnen (Ransäters socken, Värmland), sjö i Munkfors kommun,  (6,22 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn